Arosio est une ancienne commune suisse du canton du Tessin ;
 Arosio est une commune italienne de la province de Côme.
Homonymie de toponyme